Куваєва — жіноча форма прізвища Куваєв.

Відомі носії 

  Куваєва Надія Харлампіївна (в заміжжі — Буриліна; 1851—1921) — промисловиця та благодійниця.
 Куваєва Оксана Віталіївна (. 1977) — журналістка.